Radeau peut désigner :

Sciences et techniques 
 Radeau, une embarcation basse sur l'eau ;
 , variété de bateau à distinguer du précédent ;
 Radeau lipidique, microdomaine de la membrane plasmique ;
 Radeau de sauvetage, également appelé radeau de survie, engin collectif de sauvetage ;
 Le Radeau des cimes est le nom d'expéditions scientifiques sur la biodiversité de la forêt.

Titres d’œuvres 

 Le Radeau de La Méduse, peinture à l'huile sur toile, réalisée entre 1818 et 1819 par le peintre et lithographe romantique français Théodore Géricault ;
 Le Radeau, une nouvelle de Stephen King parue en 1985 ;
 Le Radeau de La Méduse, film français d'Iradj Azimi sorti en 1998.

Toponyme 

 , péninsule mauricienne.
 De nombreux lacs canadiens sont nommés Lac Radeau.